Чемпионат Европы по футзалу (AMF) среди женщин — главный международный турнир для женских сборных команд по футзалу (AMF) в Европе. Разыгрывается с 2001 года. Проходит под эгидой UEFS.

Турниры

Титулы

См. также 
 Чемпионат Европы по футзалу (AMF) среди мужчин

Примечания

Ссылки 
официальный сайт UEFS

Чемпионаты Европы по футзалу